Dornhaus steht für
Dornhaus, Ortsteil von Diesbach GL, Schweiz
Dornhaus, historische Bezeichnung für Unterer Dorrenberg, Wuppertal
Siehe auch:
Dornhausen